Hands Up oder Hands Up! (englisch: Hände hoch) bezeichnet:
 Hands up, Stilrichtung der elektronischen Tanzmusik
 Hands up!, Kriminalroman von Edgar Wallace aus dem Jahr 1928
 Hands Up (2PM-Album), Musikalbum der Boygroup 2PM aus dem Jahr 2011
 Hands Up! (1917), US-amerikanischer Film von Tod Browning und Wilfred Lucas
 Hands Up! (1918), US-amerikanisches Film-Serial von Louis J. Gasnier und James W. Horne
 Hands Up! (1926), US-amerikanischer Film von Clarence G. Badger

Siehe auch:
 Hände hoch!